Camel (banda) — banda inglesa de rock progressivo
 Camel (cigarro) — marca de cigarros
 Sopwith Camel — avião britânico
 Camel Trophy — extinta competição internacional de rali
 Caml (Categorical Abstract MetaLanguage) — dialeto da família de linguagens de programação do ML

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de linguística
Desambiguações de tecnologia